Jean Simon  peut désigner :
 Jean Simon (?-1833), personnalité liée aux Îles Malouines ;
 Jean Simon (1891-1972), compositeur, chef d'orchestre et professeur de musique provençal ;
 Jean Simon (1912-2003), général de l'armée de terre française ;
 Jean Simon (1914-1944), agent du SOE pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Jean Simon (1931-2003), de son vrai nom Roland Charette, imprésario et chanteur québécois.